Kulur (Lubuk Besar), een bestuurslaag in Indonesië
Kulur (Majalengka), een bestuurslaag in Indonesië
Kulur (Saparua), een plaats in Indonesië op het eiland Saparua
Kulur (Temon), een bestuurslaag in Indonesië